El término Cuíña puede referirse a :

Cuíña

Lugares

España

Galicia

Provincia de La Coruña

= Parroquias =
 Cuíña (Ortigueira): Parroquia del municipio de Ortigueira.
 Cuíña (Oza-Cesuras): Parroquia del municipio de Oza-Cesuras.

= Lugares =
 Cuíña (Eirón): Lugar de la parroquia de Eirón, municipio de Mazaricos.
 Cuíña (Puentes de García Rodríguez): Lugar de la parroquia de Puentes de García Rodríguez, municipio homónimo.
 Cuíña (Traba): Lugar de la parroquia de Traba, municipio de Lage.

Provincia de Lugo

= Parroquias =
 Cuíña (Lugo): Parroquia del municipio de Lugo.
 Cuíña (Palas de Rey): Parroquia del municipio de Palas de Rey.

= Lugares =
 Cuíña: Lugar de la parroquia homónima del municipio de Palas de Rey.
 Cuíña (Angeriz): Lugar de la parroquia de Angeriz, municipio de Friol.
 Cuíña (Boimente): Lugar de la parroquia de Boimente, municipio de Vivero.
 Cuíña (Cervo): Lugar de la parroquia de Cervo, en el municipio homónimo.
 Cuíña (Ourol) : Lugar de la parroquia de Ourol, municipio de Guntín.

Provincia de Pontevedra

= Parroquias =

= Lugares =
 Cuíña (Piñeiro): Lugar de la parroquia de Piñeiro, municipio de Silleda.
 Cuíña (Quireza): Lugar de la parroquia de Quireza, municipio de Cerdedo-Cotobad.
 Cuíña (Tremoedo): Lugar de la parroquia de Tremoedo, municipio de Villanueva de Arosa.
 Cuíña (Vilariño): Lugar de la parroquia de Vilariño, municipio de Cambados.

Personas
 Xosé Cuíña: Político gallego del Partido Popular de Galicia.
 Rafael Cuíña: Hijo del anterior.

Otros 
 A Cuíña: Lugar de la parroquia de Mariz, en Guitiriz, Lugo, Galicia, España.
 A Ferraría da Cuíña: Lugar de la parroquia de Vilar de Cuiña, en Fonsagrada, Lugo, Galicia, España.
 Pico Cuiña: Montaña de la Sierra de Ancares, entre las provincias de Lugo y León, España, de 1992 .
 Cuíña de Abaixo: Lugar de la parroquia de Grobas, municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia, España.
 Cuíña de Arriba: Lugar de la parroquia de Grobas, municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia, España.
 Cuíñas: Nombre de una parroquia del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Vilar de Cuiña: Nombre de una parroquia del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia, España.